Кипчакский — фамилия происходящая от названия народа Кипчаки либо многочисленных тюркских топонимов Кипчак, сравнить греческие Куманидис и Команидис; имеет женскую форму Кипчакская.
 Мустафа Мурза Кипчакский (1861-1818) — крымскотатарский общественный деятель, краевой контролер в Крымском краевом правительстве
 Мехмед Мурза Кипчакский  — таврический муфтий в 1880 годах
 Селямет Мурза Кипчакский (1874-?) —  таврический кади-эскер (1916),  муфтий Крыма.(1919)

 Кыпчаки - в древности союз тюркских племён, во времена Крымского ханства одноимённый аристократический род, мурзы Кипчаки. Во времена Российской империи, с конца XVIII века начали писаться в документах как Кипчакские. Получили дворянское достоинство Российской империи.